Фёдор Аро́нович Ротште́йн (; , Ковно — , Москва) — российский революционер, политэмигрант, деятель левого движения Великобритании; советский дипломат, первый посол Советской России в Персии; учёный, первый директор Института мирового хозяйства и мировой политики.

Академик АН СССР (28.01.1939).

Биография 
Родился в Ковно (Каунас) в семье аптекаря-еврея. Будучи гимназистом в Полтаве, был связан с местным кружком народовольцев (Бунин, Сарпинский, Присецкий и др.), чем навлёк на себя подозрения полиции. Учился в Киевском университете.

Эмиграция в Великобританию 
В 1891 году эмигрировал в Великобританию. Написал для популярной серии Павленкова «Жизнь замечательных людей» биографии Цицерона, Сократа и Платона (под псевдонимом «Е. Н. Орлов»). Находился в контакте с «Фондом вольной русской прессы», основанным в конце 1880-х годов русским революционером С. Степняком-Кравчинским.

В 1895—1911 годах — член  (с 1907 — Социал-демократическая партия), входил в её исполком в 1901—1906 годах.

В 1901 году вступил также в РСДРП. После раскола в РСДРП поддерживал большевиков. Сотрудничал в марксистской прессе Великобритании, России, Германии, США. После создания в 1911 Британской социалистической партии возглавил её левое крыло. Сотрудничал в ряде периодических изданий, в том числе «Жизнь» (1901), «Правда» (1904—1905), «Образование» (1906—1907), «Современная Жизнь» (1906—1907).

В 1909 году участвовал в съезде египетской молодёжи в Женеве, был лондонским корреспондентом органа египетского национального движения «Египетское знамя».

Ротштейн помогал обосноваться в Лондоне многим революционерам из России: Литвинову, Майскому, Петерсу. Одним из друзей Ротштейна был известный английский разведчик Брюс Локкарт. Когда в 1918 году Локкарт отправлялся в Советскую Россию, Литвинов по просьбе Ротштейна написал Локкарту рекомендательное письмо для Троцкого.

Во время первой мировой войны Ротштейн работал в британском военном министерстве и министерстве иностранных дел. Участвовал в создании Коммунистической партии Великобритании. Ричард Пайпс утверждал, что  в Англии одним из агентов при перевозке денег служил Фёдор Ротштейн, гражданин Советской России и впоследствии её посланник в Иране, а также главный агент Коминтерна в этой стране, лично передававший кремлёвские деньги британским коммунистам.

В Советской России и СССР
В 1920 году переехал в Советскую Россию, где стал работать в наркомате иностранных дел. Был членом делегации РСФСР на мирных переговорах с Великобританией в 1920 году. Подготовил советско-иранский договор, по которому СССР отказывался от всех дореволюционных русских владений в Иране (Учётно-ссудный банк Персии, железные дороги, промыслы на Каспийском море) в пользу Персии. С июня 1921 года и по июль 1922 года — полномочный представитель РСФСР в Персии, где подписал этот договор. Затем член коллегии Народного комиссариата иностранных дел (1923—1930), ответственный редактор журнала «Международная жизнь».

Был действительным членом Социалистической (с 1924 — Коммунистической) академии (1922—1926). Член президиума Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН; 1922—1926), директор Института мирового хозяйства и мировой политики (1924—1925), член Главной редакции Большой советской энциклопедии (1-е изд.; с 1927 по 1945), академик АН СССР (1939).Скончался в Москве, в 1953 году, похоронен в колумбарий Новом Донском кладбище ( колумбарии 11, секция 93).

Семья 
Дети:
 Эндрю Ротштейн (Andrew Rothstein, 1898—1994), публицист, один из основателей Коммунистической партии Великобритании, работал корреспондентом ТАСС; автор трудов по политике и экономике СССР, перевёл многие марксистские тексты с русского на английский язык, в частности, работы Ленина и Плеханова. Преподаватель кафедры славистики Лондонского университета, почётный доктор Московского университета. На русском языке вышли его монографии «Мюнхенский сговор» (М.: Издательство иностранной литературы, 1959), «В. И. Ленин и социалистическое движение в Великобритании» (М.: Политиздат, 1970), «Внешняя политика Англии и её критика, 1830—1950» (М.: Прогресс, 1973) и «Когда Англия вторглась в Советскую Россию…» (М.: Прогресс, 1982). Родители назвали его Андреем в честь героя романа Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов».
 Юджин Ротштейн () — британский химик.
 Наталья Фёдоровна Ротштейн — филолог, составитель «Русско-английского словаря» (М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942 и 1947) и один из составителей «Русско-английского словаря под общим руководством проф. А. И. Смирницкого» (1949, ряд переизданий).

Сочинения 
 The decline of British industry: its cause and remedy London, 1903
 Egypt’s Ruin London, 1910
 Die Engländer in Ägypten  1911
 Очерки по истории рабочего движения в Англии, М — Л., 1923, тираж 10 000 экз.
 Очерки по истории рабочего движения в Англии. / 2 изд., М.-Л., 1925
 Захват и закабаление Египта. / Перевод с английского под редакцией и с дополнениями автора. — М-Л. Госиздат, 1925
 Захват и закабаление Египта. / 2 изд. — М., 1959
 From Chartism to Labourism 1929
 Из истории Прусско-Германской империи: 1) Две прусские войны, 2) Гитлер и его предшественники. — М.-Л. Академия наук СССР, 1948.
 Международные отношения в конце XIX века. — М.-Л., Издательство АН СССР, 1960. — 708 с.
 Вдохновлённая революцией: О В. П. Остроумовой / А. Ф. Ротштейн. — Москва: Московский рабочий, 1978. Переиздание: Москва : Московский рабочий, 1988.

Под псевдонимом Е. Н. Орлов 
 Платон. Его жизнь и философская деятельность. Серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Флорентия Павленкова. СПб: Типография товарищества «Общественная польза», 1896 (переиздано в сборнике «Сократ, Платон, Аристотель, Сенека». М.: Республика, 1995).
 Сократ. Его жизнь и философская деятельность. Серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Флорентия Павленкова. СПб: Типография товарищества «Общественная польза», 1897 (переиздано в сборнике Сократ, Платон, Аристотель, Сенека. М.: Республика, 1995).
 Александр Македонский и Юлий Цезарь, их жизнь и военная деятельность. Серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Флорентия Павленкова. СПб: Типография товарищества «Общественная польза», 1898.
 Демосфен и Цицерон. Их жизнь и деятельность. Серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Флорентия Павленкова. СПб: Типография Ю. Н. Эрлиха, 1898 (переиздано в сборнике «Биографические повествования». Челябинск: Урал, 1996).
 Рабочее движение в Англии тридцатых и сороковых годов (Чартизм, его происхождение, рост и падение). Москва: Товарищество скоропечатания А. А. Левенсон, 1906.
 Конституция Англии. Петроград, 1917.

Награды 
 орден Ленина (10.06.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (25.02.1946)

См. также 
 Персидская Советская Социалистическая Республика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фонд Ротштейна Фёдора Ароновича на сайте Архива РАН
 Theodore Rothstein Archive Marxists Internet Archive
 Письмо Ленина Ротштейну
 Семён Беленький. Еврей Фелс и V съезд РСДРП
 Михаил Муллер. Академик Ф. А. Ротштейн

Революционеры России
Эмигранты из Российской империи
Политики Великобритании
Революционеры Великобритании
Коммунисты Великобритании
Дипломаты Великобритании
Большевики
Марксисты
Дипломаты СССР
Послы России в Иране
Действительные члены Коммунистической академии
Сотрудники ИМХиМП
Мемуаристы Великобритании
Литераторы, известные под псевдонимами
Русские писатели XX века
Мемуаристы СССР
Члены РСДРП
Члены КПСС
Историки СССР
Историки Великобритании
Переводчики СССР
Ректоры вузов России
Публицисты Российской империи
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Похороненные на Донском кладбище